Горожанин — житель городской местности мужского пола.

УТТЗ-6241.01 «Горожанин» — низкопольный троллейбус изготовленный Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом.

Также Горожанин — русская фамилия. Известные носители:
 Горожанин, Валерий Михайлович (1889—1938) — начальник Особого бюро при секретариате НКВД СССР, старший майор государственной безопасности.
 Горожанин, Константин Иванович (род. 1923) — советский деятель органов госбезопасности, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Ленина. См. также 
 Горожанинов